Lengfeld ist der Name folgender Orte:

 Lengfeld (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Lengfeld (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Lengfeld (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Lengfeld (Odenwald), Ortsteil der Gemeinde Otzberg im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Lengfeld (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lengfeld (Würzburg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Würzburg, Bayern

Lengfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Lengfeld (1921–1944), deutscher Offizier
 Holger Lengfeld (* 1970), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Lengefeld (Begriffsklärung)
 Lengenfeld
 Lengfelden
 Lengfelder
 Lengsfeld